Zuiderkerkhof (Amsterdam)
 Zuiderkerkhof (Groningen)
 Zuiderkerkhof (Haarlem)

Zie ook
 Zuiderkerk